Потер има више значења:
 Округ Потер (Јужна Дакота)
 Округ Потер (Пенсилванија)
 Округ Потер (Тексас)
 Потер (Висконсин)
 Потер (Небраска)